YTB – codice aeroportuale IATA dell'idroscalo di Hartley Bay (Columbia Britannica) (Canada)